Ban (dret), poder que tenien els reis germànics d'obligar i de castigar
 Ban (geografia), devesa de muntanya, una partida de prats i bosc situat a les muntanyes properes a un poble
 Ban (títol), títol nobiliari
 Toponímia:
 Ban o Wan riu de Maharashtra (Índia)
 Ban-de-Laveline municipi francès al departament dels Vosges 
 Ban-sur-Meurthe-Clefcy, municipi francès al departament dels Vosges 
 Le Ban-Saint-Martin municipi francès al departament de Mosel·la 
 Ban-de-Sapt municipi francès al departament dels Vosges 
 Barranc del Ban, barranc del terme de la Torre de Cabdella, Pallars Jussà
 Serrat del Ban, serrat de la zona central-nord de Conca de Dalt, Pallars Jussà